Channel Zero pode se referir a:

Channel Zero (revista em quadrinhos), uma série escrita e desenhada pelo artista Brian Wood
Channel Zero, série televisiva de horror

Desambiguação